Limaysaurus tessonei es la única especie conocida del género extinto Limaysaurus ("lagarto de Limay") es un género representado por una única especie de dinosaurio saurópodo rebaquiosáurido. Vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente entre 99,6 y 97 millones de años, en el Cenomaniense, en lo que es hoy Sudamérica.

Descripción 
Limaysaurus era un saurópodo de tamaño mediano. Gregory S. Paul en 2010 estimó su longitud en 15 metros y su peso en 7 toneladas. Las espinas neurales en su espalda eran muy altas. Las espinas neurales de las vértebras cervicales y dorsales son no en forma de V pero tienen una forma simple y directo como una I. Sus dientes eran curvos, a diferencia de los de Diplodocus, que tenían forma de lápiz.  Otra característica distintiva de este saurópodo es su relación filogenética con Rebbachisaurus de Marruecos. Este descubrimiento apoya la teoría de que había un puente terrestre que conectaba América del Sur con África hace 100 millones de años. Compartió su hábitat con Andesaurus y Giganotosaurus, caracterizado por llanuras con lagunas grandes y poco profundas. El clima era templado y húmedo. En restos fósiles de Limaysaurus , se han encontrado gastrolitos, que se utilizaron para ayudar al estómago a moler los alimentos.

Descubrimiento e investigación 
Limaysaurus, esta representado solo por la especie tipo, Limaysaurus tessonei, que originalmente se refirió al género Rebbachisaurus como Rebbachisaurus tessonei, una especie africana, por Jorge Calvo y Leonardo Salgado en 1995. Sin embargo una separación genérica fue propuesta por, Salgado, Alberto Garrido, Sergio Cocca and Juan Cocca, y el género Limaysaurus fue nombrado en 2004. El nombre genérico se deriva de Río Limay que bordea la región y del nombre específico, L. tessonei, en honor a Lieto Tessone, quien encontró el primer y más completo ejemplar, el que es hoy el holotipo. Su descubrimiento arrojó algo de luz sobre la distribución de los dinosaurios de Gondwanicos a mediados del Cretácico. Se conocen varios especímenes de Limaysaurus , uno de los cuales, el holotipo, está en un 80% completo, siendo uno de los saurópodos cretáceos más completos jamás encontrados en América del Sur.  

El espécimen holotipo, MUCPv-205, un esqueleto parcial que incluye la parte posterior del cráneo, fue encontrado en 1988 por Lieto Francisco Tessone, quien es honrado en el nombre específico. Posteriormente fue recogido, junto con MUCPv-206, un segundo esqueleto fragmentario, por José Bonaparte. Es probable que estos dos especímenes adultos provengan de la parte superior de la formación Candeleros, que data de la temprana edad de Cenomaniense. Un espécimen más pequeño adicional, MUCPv-153', se encontró cerca, aunque pertenecía a la base de la formación Huincul, del Cenomaniense tardío.

Limaysaurus fue encontrado a 15 kilómetros al suroeste de Villa El Chocón, departamento de Picún Leufú, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina.] Los sedimentos pertenecen al Subgrupo Río Limay, en la formación Lohan Cura, en el Cerro Aguada del León . Estos lechos parecen datarse del intervalo del Aptiense al Albiense.

Clasificación 
Los autores que describieron en 2004 asignaron Limaysaurus a la familia Rebbachisauridae. Los rebaquiosáuridos son un clado basal dentro de Diplodocimorpha y sus restos se han encontrado en rocas de la edad del Cretácico en Europa, América del Sur y África. Un análisis cladistico de saurópodos macronarios de Salgado et al. en 2004 demostró afinidades cercanas entre Limaysaurus, los géneros africanos Rebbachisaurus y Nigersaurus y los géneros sudamericanos Rayososaurus y Cathartesaura.
Filogenia
Cladograma de Rebbachisauridae propuesto por Fanti et al. en 2013, basado en el de Carballido et al. de 2012.

Cladograma propuesto por Fanti et al.'' en 2015.

Referencias

Enlaces externos 

 Limaysaurio de Diplodocoidea en The Thescelsossaurus (en inglés)

Rebbachisauridae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur